Ab absurdo — expressão em latim cujo significado é "partindo do absurdo"
Absurdismo — conceito filosófico
Humor absurdo
Prova por contradição
Reductio ad absurdum
Teatro do absurdo

Desambiguação